DPK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Deer Park, New York (Stati Uniti)